Уил:

 Уил — река в Казахстане.
 Уил — село в Актюбинской области.